Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 – zawody olimpijskie w skokach narciarskich przeprowadzone pomiędzy 9 a 16 lutego 1992 roku w ramach igrzysk w Albertville.

Podczas igrzysk rozegrane zostały trzy konkurencje w skokach narciarskich – 9 lutego były to zawody indywidualne na obiekcie normalnym (K-90), 16 lutego – na obiekcie dużym (K-120), natomiast 14 lutego odbył się konkurs drużynowy na skoczni dużej. Konkursy przeprowadzone zostały na skoczniach w Courchevel. W pierwszym konkursie indywidualnym mistrzem olimpijskim został Ernst Vettori, który bezpośrednio wyprzedził Martina Höllwartha i Toniego Nieminena. W konkursie indywidualnym na skoczni dużej triumfował Nieminen, srebro zdobył Höllwarth, a brąz – Heinz Kuttin. W zawodach drużynowych mistrzami olimpijskimi zostali skoczkowie fińscy, którzy wystąpili w składzie: Ari-Pekka Nikkola, Mika Laitinen, Risto Laakkonen, Toni Nieminen. Srebro zdobyli Austriacy, a brąz – reprezentanci Czechosłowacji.

Łącznie w zawodach wystartowało 63 skoczków narciarskich z siedemnastu narodowych reprezentacji. Najmłodszym zawodnikiem, który wziął udział w konkursach olimpijskich w skokach narciarskich, był Toni Nieminen (16 lat i 255 dni), natomiast najstarszym – Władimir Brejczew (33 lata i 62 dni).

Po raz szesnasty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-90 (09.02.1992)

Konkurs drużynowy na skoczni K-120 (14.02.1992)

Konkurs indywidualny na skoczni K-120 (16.02.1992)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
1992
Skoki narciarskie we Francji
Sport w Courchevel